Willy and the Poor Boys – czwarty album amerykańskiej grupy Creedence Clearwater Revival, wydany w roku 1969 (zobacz 1969 w muzyce). W 2003 album został sklasyfikowany na 392. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów 

Strona 1

Strona 2

Twórcy 
 Doug Clifford – gitara basowa, perkusja
 Stu Cook – gitara basowa, perkusja
 John Fogerty – gitara, wokal
 Tom Fogerty – gitara rytmiczna, wokal

Przypisy 

Albumy Creedence Clearwater Revival
Albumy muzyczne wydane w roku 1969